33-я пехотная дивизия — наименование пехотной дивизии в вооружённых силах различных государств.
 33-я пехотная дивизия (Российская империя)
 33-я стрелковая дивизия (СССР)
 
 33-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я французская)
 33-я пехотная дивизия (Италия)